ZJ ist die Abkürzung für:
 Zertifikatejournal, eine Börsenzeitschrift
 Zettajoule = 1021 Joule
 Ein Modell des Geländewagens Jeep Grand Cherokee
 Finnsnes in der Provinz Troms, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung